Grießau ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Grießau (Gemeinde Hollenstein), Ortschaft von Hollenstein an der Ybbs, Niederösterreich
 Grießau (Gemeinde Häselgehr), Ortschaft von Häselgehr, Bezirk Reutte, Tirol